Накаяма (яп.中山) — японське прізвище та топонім.

Видатні ностії 
 Накаяма Акінорі (1943) — японський гімнаст, шестиразовий олімпійський чемпіон.
 Накаяма Варуінге (1945) — кенійський боксер, що виступав у Японії.
 Накаяма, Йосіко (1836—1907) — японська фрейліна, дочка лорда Накаяма Тадаясу.
 Накаяма Масаші (1967) — японський футболіст, нападник.
 Накаяма Масатоси (1913—1987) — майстер карате, 10-й дан.
 Накаяма Тадасі (1912—1964) — японський математик, на честь якого названа лема Накаями.
 Накаяма Тосіво (1931—2007) — перший президент Федеральних Штатів Мікронезії.
 Накаяма Ейко (1970) — японська скелетоністка.

Топонім 
 Накаяма (селище) — селище в Японії, що розташоване в повіті Хігасімураяма префектури Ямагата.